Франксо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Сен-Жан-де-Лон. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21285.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 409 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 274 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 210 были экономически активными, 64 — неактивными (показатель активности — 76,6 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 210 активных жителей работали 198 человек (116 мужчин и 82 женщины), безработных было 12 (5 мужчин и 7 женщин). Среди 64 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Франксо 

Коммуны департамента Кот-д’Ор